Omphaloscelis teukyrana är en fjärilsart som beskrevs av Turati 1924. Omphaloscelis teukyrana ingår i släktet Omphaloscelis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
teukyrana